Bornatesi – abitanti di Bornate
Bornatesi – abitanti di Bornato